RMS Majestic ist der Name von zwei Schiffen der White Star Line:

 Majestic (Schiff, 1890) (Baujahr 1890)
 Majestic (Schiff, 1922) (Baujahr 1920, ex. Bismarck)